Passaggio del mar Rosso, evento dell'esodo ebraico dalla schiavitù d'Egitto
 Passaggio del Mar Rosso, affresco del Bronzino alla Cappella di Eleonora in Palazzo Vecchio
 Passaggio del Mar Rosso, affresco nella Cappella Sistina
 Passaggio del Mar Rosso (1631), affresco della Chiesa di Sant'Antonio Abate a Milano, opera di Giovanni Battista Carlone.
 Passaggio del mar Rosso (1681), dipinto olio su tela di Luca Giordano basilica di Santa Maria Maggiore